Олена Дементьєва була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в 3-му колі її перемогла Чжен Цзє.

Каролін Возняцкі виграла титул, у фіналі перемігши Віру Звонарьову з рахунком 6–3, 6–2.

Сіяні гравчині 
Перші восьмеро сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

Rogers Cup 2010